Attaque de Boulikessi (2017)
 Attaque de Boulikessi (2019)
 Attaque de Boulikessi (2020)
 Attaque de Boulikessi (2021)